Spojení písmen F a I může mít různé významy:

FI 
 FI – kód ISO 3166-2 pro Finsko
 bývalá SPZ okresu Frýdek-Místek

fi 
 finština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.fi 
 .fi – internetová doména nejvyššího řádu pro Finsko

Jiné 
 φ, fí – písmeno z řecké abecedy, např. značka pro elektrický potenciál